Poggiofidoniesi – abitanti di Piani Poggio Fidoni
Poggiofidoniesi – abitanti di Poggio Fidoni